Emigrant Pass steht für folgende geografische Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Emigrant Pass (Nevada), Pass in den Emigrant Hills in Nevada
 Emigrant Pass (Oregon), Pass in der Kaskadenkette in Oregon
 Emigrant Pass (Lassen Volcanic National Park), Pass in der Kaskadenkette in Kalifornien
 Emigrant Pass (Tahoe National Forest), Pass in der Sierra Nevada in Kalifornien
 Emigrant Pass (Emigrant Wilderness), Pass in der Sierra Nevada in Kalifornien
 Emigrant Pass (Death Valley), Pass im Death Valley National Park in Kalifornien
 Emigrant Pass (Nopah Range), Pass im Nopah Range in Kalifornien

Siehe auch:
 Emigrant Gap, Pass auf dem California Trail in der Sierra Nevada, Kalifornien